«Road Trippin'» — композиция рок-группы Red Hot Chili Peppers из альбома Californication. Сингл был выпущен только в Европе. На песню был снят видеоклип, который не издавался в Соединенных Штатах до 2003 года, пока группа не выпустила сборник Greatest Hits (клип включён в DVD-диск издания). В Великобритании были выпущены две версии сингла, но в остальных странах продавалась лишь первая. Третья версия сингла, попавшая в компиляцию Greatest Hits, была издана в Австралии. Песня является одним из наименее известных синглов группы, и возможно, была выпущена из-за большой популярности среди фанатов коллектива. В результате она не получила большого признания или ротации, вне круга поклонников группы.

Тематика композиции
В песне поётся о путешествии музыкантов по шоссе Pacific Coast, в котором вокалист Энтони Кидис, гитарист Джон Фрушанте и басист Фли занимаются сёрфингом на Биг-Сюре после возвращения Фрушанте в группу.

Песня полностью акустическая, и является одной из немногих композиций группы (наряду с «Lovin and Touchin», «Thirty Dirty Birds», «Pea» и «If») в которой нет ударных инструментов. Таким образом, барабанщик группы Чад Смит только ненадолго появляется в конце видеоклипа, приплывая в лодке.

Список композиций 
Сингл, первая версия
 «Road Trippin'» (album version) — 3:26
 «Californication» (live) — 6:03
 «Blood Sugar Sex Magik» (live) — 4:21
 «Road Trippin'» (enhanced video)

Сингл, вторая версия
 «Road Trippin'» (album version) — 3:26
 «Under the Bridge» (live) — 4:28
 «If You Have to Ask» (live) — 5:21

Сингл, третья версия
 «Road Trippin'» (album version)
 «Californication» (live) — 6:03
 «Blood Sugar Sex Magik» (live) — 4:21
 «Under the Bridge» (live) — 4:28

Участники записи 
 Энтони Кидис — ведущий вокал
 Фли — акустический бас
 Джон Фрушанте — акустическая гитара, бэк-вокал
 Патрик Уоррен — Chamberlin organ

Песни Red Hot Chili Peppers
Песни, спродюсированные Риком Рубином
Синглы Warner Bros. Records
Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Синглы 2001 года
Песни 1999 года
Синглы Red Hot Chili Peppers